Илия Иванов Попмихайлов е български учител, деец на Българското възраждане в Разлога.

Биография 
Роден е в 1862 година в Мехомия, Османската империя. Учи при баща си Иван Попмихайлов, после в класното училище в Дупница, а в 1881 година завършва педагогически курсове в София. Започва работа като учител в Мехомия в учебната 1881 - 1882 година и въвежда като предмети рисуване и гимнастика. Арестуван по обвинение, че под формата на гимнастика провежда военно обучение. В 1882 - 1883 година преподава в Якоруда, но е арестуван от властите и заточен заедно с баща си и други учители в Адана. Успява да избяга с баща си и се установява като учител във Варна, а после в Русе, България. Работи като секретар на окръжните управление в Плевен и Търново.

Брат е на Благой Даскалов и Никола Даскалов.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Разлог
Даскалови